Die 10. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 13. bis zum 30. August 2003 in Finnland statt. Titelverteidiger war die Nationalmannschaft von Frankreich, die sich für dieses Turnier jedoch nicht qualifizieren konnte. Neuer Titelträger war die Nationalmannschaft von Brasilien.

Spielorte 

 Helsinki, Töölö Stadium: alle Vorrundenspiele der Gruppe A, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale
 Tampere, Ratina-Stadion: alle Vorrundenspiele der Gruppe C, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale
 Lahti, Stadion Lahti: alle Vorrundenspiele der Gruppe D, 1 Viertelfinale
 Turku, Veritas-Stadion: alle Vorrundenspiele der Gruppe B, 1 Viertelfinale

Teilnehmer

Modus 
 Die Vorrunde wurde in vier Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.
 Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Viertelfinale.
 Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System weitergespielt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der U-17-WM 2003 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Offizielle Seite des FIFA-Wettbewerbs

2003
Fußballveranstaltung 2003
Fußball (Finnland)
Fußball-Weltmeisterschaft, U17
Fußball-Weltmeisterschaft, U17
Fußball-Weltmeisterschaft, U17
Fußball-Weltmeisterschaft, U17